Ольга Данилович и Кая Юван — победительницы турнира.

Посев 

  Кэрсон Брэнстин /  Марта Костюк (Полуфинал)
  Тейлор Джонсон /  Клер Лю (Четвертьфинал)
  Кайла Дэй /  Кэти Суон (Второй раунд)
  Кэти Макнейли /  Уитни Осигве (Финал)

<li>  Ван Синьюй /  Ван Сиюй (Второй раунд)
<li>  Май Хонтама /  Юки Найто (Второй раунд)
<li>  Амина Аншба /  Елена Рыбакина (Второй раунд)
<li>  Эмилиана Аранго /  Элли Дуглас (Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка турнира 

Юниоры